Uralská fonetická abeceda (, UPA; , SUT) je systém fonetické transkripce vyvinutý převážně pro fonetický přepis uralských jazyků. Poprvé byla zveřejněna v roce 1901 finským lingvistou Eemilem Nestorem Setäläm. Její základní znaky jsou odvozené od finské abecedy, některé však byly také přejaty z alfabety, cyrilice a pravopisů polštiny (ł), islandštiny (ð), francouzštiny (œ) a norštiny či dánštiny (æ, ø).

Samohlásky 
Samohláska nacházející se vlevo od tečky je nezaokrouhlená, napravo je zaokrouhlená.

Dlouhé samohlásky se mohou zapsat buď pomocí vodorovné čárky (ā) nebo zdvojením (aa).

Souhlásky 
UPA nerozlišuje znělé frikativy od aproximant a mnoho znaků z mezinárodní fonetické abecedy neobsahuje.

Pokud jsou ve sloupci dvě nebo více souhlásek, souhláska umístěná nejvíce vpravo je znělá. Pokud se zde vyskytují souhlásky tři, prostřední je částečně zbavena znělosti.

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 UPA znaky pro UCS (ISO 10646) 

Fonetika
Uralské jazyky
Písma